Schnirch ist der Familienname folgender Personen:

 Bohuslav Schnirch (1845–1901), tschechischer Bildhauer
 Friedrich Schnirch (1791–1868), deutsch-böhmischer Ingenieur
 Gudrun Schnirch (* 1945), deutsche Politikerin (CDU)
 Josef Schnirch (1802–1877), deutsch-böhmischer Ingenieur, Bruder von Friedrich Schnirch
 Karl Schnirch (1877–?), sozialdemokratischer Politiker, MdL Sachsen
 Oskar Schnirch (1902–1995), österreichischer Kameramann